La Supercoppa di Russia 2011 (ufficialmente ) è stata la nona edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 6 marzo 2011 allo Stadio Kuban' di Krasnodar tra lo , vincitore della Prem'er-Liga 2010 e della Coppa di Russia 2009-2010, e il , secondo classificato nella Prem'er-Liga 2010.

A conquistare il titolo è stato lo Zenit che ha vinto per 1-0 con rete di Aleksej Ionov nel corso del secondo tempo.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
 2011
Competizioni sportive a Krasnodar